Antoni Ojrzyński
 Grzegorz Ojrzyński
 Leszek Ojrzyński
 Mateusz Ojrzyński